Crauatamyces är ett släkte av svampar. Crauatamyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crauatamyces